Lehikoinen ist der Familienname folgender Personen:

 Esa Lehikoinen (* 1986), finnischer Eishockeyspieler
 Kasper Lehikoinen (* 1992), finnischer Badmintonspieler
 Matti Lehikoinen (* 1984), finnischer Mountainbike-Profi
 Viivi Lehikoinen (* 1999), finnische Hürdenläuferin